Birkelbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Birkelbach (Erndtebrück), ehemalige Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Birkelbach (Satteldorf), Weiler im Ortsteil Ellrichshausen der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Birkelbach (Alwiesbach), rechter Zufluss des Alwiesbachs (zum Mittelrhein) zwischen dem zugehörigen Roniger Hof und der Stadt Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Birkelbach (Berkmecke), linker Zufluss der Berkmecke (zur Ahre) bei Mollseifen, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Birkelbach (Eder), rechter Zufluss der Eder bei Birkelbach, Gemeinde Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Birkelbach (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbachs bei Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Birkelbach (Odeborn), linker Zufluss der Odeborn unterhalb Girkhausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Birkelbach (Ruhbach), linker Zufluss des Ruhbachs bei Schüren, Stadt St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Birkelbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs vor Schnappach, Stadt Sulzbach/Saar, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Birkelbach ist ein Familienname:
 Desiree Birkelbach (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Johann Birkelbach (1880–1964), deutscher Arbeiter und Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags (KPD, USPD, SPD)
 Stefanie Birkelbach (* 1967), deutsche Skilangläuferin
 Willi Birkelbach (1913–2008), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Birkbach
 Birkenbach